Села:
 Станційне — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Станційне — Житомирська область, Коростенський район